Această pagină este o listă a celor 105 de comitate din statul Kansas.

Referințe 

 

 
Comitate
Kansas